Minho steht für:
 Rio Minho, Fluss in Spanien und Portugal, siehe Rio Miño
 Rio Minho, Fluss in Jamaika, siehe Rio Minho (Jamaika)
 Minho (Provinz), ein früheres portugiesisches Verwaltungsgebiet

Namensbestandteil von Verwaltungseinheiten in Portugal:
 Geraz do Minho, Gemeinde im Kreis Póvoa de Lanhoso, Distrikt Braga
 Vieira do Minho (Freguesia), Gemeinde im Kreis Vieira do Minho, Distrikt Braga
 Vieira do Minho, Kreis im Distrikt Braga
 Minho-Lima, Subregion in Portugal

Siehe auch:
 Mino
 Min-ho
 Universität Minho